Quadrello – freccia per balestra
 Quadrello – lima a sezione quadrata
 Quadrello – listello di legno o metallo per tracciare linee rette
 Quadrello – mattonella quadrata per il rivestimento di pavimenti o pareti
 Quadrello – pugnale medievale
 Quadrello o zigolo infestante – pianta infestante liliopsida della famiglia Cyperaceae